Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1991, die zweiundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 25. Mai und 1. Juni 1991 in Bogotá, Kolumbien statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die ungeschlagen zum dreizehnten Mal, zum dritten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
In der Vorrunde wurde in einer Gruppe zu fünf Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier Spiele (insgesamt wurden zehn Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die vier punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. In diesem spielte die erstplatzierte gegen die viertplatzierte und die zweit- gegen die drittplatzierte Mannschaft. Venezuela wurde als Gruppenletzter auch letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1991 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Bogotá
Basketballveranstaltung 1991
Südamerikameisterschaft der Damen 1991